Dick Miller (1928–2019) amerikai színész
Dick Miller (1929–) angol atléta
Dick Miller (1958–2014) amerikai baseballjátékos